

Geografia

Austria 
 Leitersdorf I – frazione di Bad Radkersburg, città nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Leitersdorf II – frazione di Halbenrain, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Leitersdorf bei Hartberg – frazione di Bad Waltersdorf, comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Leitersdorf im Raabtal – ex comune ora frazione di Feldbach, città nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)

Germania 
 Leitersdorf – frazione di Laberweinting, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)